

Codici 
 AZY – codice vettore ICAO di Arizona Airways

Geografia 
 Azy – comune del Cher (Francia)
 Azy-le-Vif – comune della Nièvre (Francia)
 Azy-sur-Marne – comune dell'Aisne (Francia)
 Saint-Benin-d'Azy – comune della Nièvre (Francia)